Дацків — українське прізвище. Жіноча форма — Дацків.

Відомі носії 
 Дацків Володимир Михайлович (1969—2022) — солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Дацків Михайло Олександрович (1893—1938) — український військовик, командир 10-ї бригади УГА, театральний діяч.
 Дацків Михайло Ярославович (1969—2022) — молодший сержант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.

Примітки